38-я смешанная авиацио́нная диви́зия  — авиационное воинское соединение авиации Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Формирование дивизии 
38-я смешанная авиационная дивизия сформирована 24 августа 1941 года путём преобразования из 38-й истребительной авиационной дивизии.

Переформирование дивизии 

38-я смешанная авиационная дивизия 28 февраля 1942 года обращена на формирование Управления ВВС 39-й армии.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 24 августа 1941 года по 28 февраля 1942 года

Состав дивизии

В составе соединений и объединений

Командиры дивизии

Участие в операциях и битвах 
 Смоленское сражение
 Ельнинская операция — с 30 августа по 8 сентября 1941 года.
 Битва за Москву:
 Вяземская операция — со 2 по 13 октября 1941 года
 Калининская наступательная операция - с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года.
 Ржевско-Вяземская операция — с 8 января по 28 февраля 1942 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Ельнинской операции
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Вяземской операции
Участники битвы за Москву
Участники Ржевско-Вяземской операции
Участники Калининской наступательной операции